Sentiment (gevoel)
 Sentiment (Rhys Marsh) - album van Rhys Marsh
 Sentiment (Karel Gott) - album van Karel Gott
 Sentiment (film) - film uit 2003 van Tomáš Hejtmánek